

Presentación previa 
Adrian Mannarino fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Yevgueni Donskói derrotó en la final a Marco Chiudinelli.

Cabezas de serie 

  Marcel Granollers (Semifinales)
  Dustin Brown (Segunda ronda)
  Matthias Bachinger (Primera ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Mirza Bašić ''(Cuartos de final)
  Peter Gojowczyk ''(Segunda ronda)
  Vincent Millot ''(Primera ronda)
  Aleksandr Kudriávtsev ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Segovia 2015